Сокращение ВВО (кириллицей) может означать:
 Верхневолжское отделение Российской экологической академии.
 Войска внутренней обороны
 Воронежский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооружённых сил СССР, существовавшее в 1945—1946 и 1949—1960 годах.
 Восточный военный округ — военно-административная единица (военный округ) Вооружённых сил России.
 Всесоюзные внешнеторговые объединения — организации в рамках Министерства внешней торговли СССР, осуществлявшие экспортные и импортные операции по определённой номенклатуре товаров и услуг, закреплённой за каждым объединением.
 Всесоюзные внешнеэкономические объединения
 Высшее военное образование
  (, ) — футбольная команда из города Велпа, Нидерланды.
 ВВО — код аэропорта Владивосток по внутренней системе кодирования, применявшейся в СССР.

См. также 
  (латиницей)